Че́мпионшип Английской футбольной лиги (, официальное спонсорское название Sky Bet Чемпионшип), также известный как просто Че́мпионшип () — высший дивизион Английской футбольной лиги и второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии после Премьер-лиги.

Чемпионшип был основан в 2004 году вместо Первого дивизиона Футбольной лиги. По данным Deloitte, в сезоне 2004/05 он был признан самым богатым вторым футбольным дивизионом в мире и шестым богатейшим дивизионом в Европе.

Победители Чемпионшипа получают тот же трофей, что и выдавался победителю старого Первого дивизиона, а титул чемпиона Англии с сезона 1992/93 стал передаваться победителю Премьер-лиги.

Действующим победителем турнира является «Фулхэм», занявший первое место в сезоне 2021/22.

История 
 Историю до 2004 года, см. Первый дивизион Футбольной лиги после 1993 года, и Второй дивизион Футбольной лиги до этого года.
В сезоне 2004/05 Чемпионат Футбольной лиги объявил, что общая посещаемость (в том числе матчей) составила 9,8 миллиона человек, что, по её мнению, является четвертым по величине общей посещаемости европейских футбольных чемпионатов, после английской Премьер-лиги, (12,88 млн), испанской Ла Лиги (11,57 млн) и немецкой Бундеслиги (10,92 млн), и обошел итальянскую Серию А (9,77 млн) с французской Лигой 1 (8,17 млн). Это преимущество в основном состоит в наличии 24 клубов, по сравнению с 20 в Серии А и Лиге 1, и 18 в Бундеслиге. Одним из основных факторов успеха чемпионата, являются доходы от телетрансляций.

30 сентября 2009 года компания Кока-кола объявила об окончании спонсорского контракта с Футбольной лигой по окончании сезона 2009/10. 16 марта 2010 года, компания  была объявлена новым титульным спонсором название Футбольной лиги, а также с начала сезона 2010/11 Футбольная лига, таким образом и чемпионаты назывались Npower чемпионат Футбольной лиги или Npower чемпионат. С начала сезона 2013/14 титульным спонсором Футбольной Лиги стала букмекерская контора Sky Bet, сообщает SkySports. Стороны подписали 5-летний контракт, по условиям которого все три дивизиона носят имя Sky Bet — Sky Bet Championship, Sky Bet League One и Sky Bet League Two. Соответственно, в названии Футбольной Лиги также появилась приставка Sky Bet. Таким образом, Sky Bet пришла на смену энергетической компании Npower, которая на протяжении последних трех сезонов являлась титульным спонсором Футбольной Лиги.

Структура лиги 
Лига состоит из 24 команд. По ходу сезона, который длится с августа по май, каждый клуб дважды встречается со всеми остальными клубами: один раз — на своём поле и один раз — на поле соперника. Таким образом, сезон для каждого клуба состоит из 46 матчей. За победу в матче команда получает три очка, за ничью — одно очко. В случае поражения команда не получает очков. Места по итогам сезона определяются в соответствии с количеством заработанных очков, в случае их равенства — по разнице забитых и пропущенных мячей, затем — по количеству забитых мячей. В случае равенства очков титул присуждается по разнице мячей, в случае равенства разницы мячей — по забитым голам. Если и после этого определить победителя не удаётся, команды занимают одну и ту же строчку турнирной таблицы. Если при этом требуется определить чемпиона или команду, которая покинет первенство, а также команду, которая квалифицируется в другие турниры, назначается дополнительный матч формата «плей-офф» на нейтральном поле.

По завершении каждого сезона две лучших команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а три худших команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают из чемпионата. Плей-офф Чемпионата Футбольной лиги это игра на выбывание для команд, которые окончили сезон с третьего по шестое место, победитель плей-офф выходит в Премьер-лигу. В плей-офф третья команда играет против шестой команды, четвертая команда играет против пятой, две команды играют две игры в полуфинале (дома и в гостях). Победители каждого полуфинала встречаются в одноматчевом финале на стадионе «Уэмбли».

Команды, занявшие в турнире последние три места, выбывают в Лигу 1. Взамен в Чемпионшип выходят три команды из Лиги 1: две команды, занявшие первое и второе место, и победитель плей-офф среди команд, занявших с третьего по шестое место.

Права на трансляцию 
С 2009 по 2012 год телеканал Sky Sports показал 65 матчей, а BBC — 10 матчей в сезон плюс обзоры. Стоимость трёхлетнего контракта составила 264 миллиона фунтов стерлингов, что в большей мере было оплачено Sky.

Местные радиостанции, каждой местной футбольной команды чемпионата как правило, ведут аудиотрансляции каждого матча. BBC Sport обладает исключительными правами на трансляцию матчей чемпионата на всю Великобританию, большинство матчей транслируются на местных радиостанциях BBC в областях базирования клуба, хотя некоторые матчи транслируются на национальных станциях, таких как BBC Radio Five Live или BBC Radio Five Live Sports Extra. Большинство матчей транслировались по радио BBC в Великобритании на веб-сайте BBC.

TalkSPORT также владеет правами на трансляции каждой игры плей-офф Футбольной лиги.

В Австралии Fox Sports транслирует в прямом эфире матчи чемпионата каждые выходные, а также обзоры каждый вечер вторника в 7 часов вечера.

В Италии Sportitalia имеет эксклюзивные права на прямую трансляцию одного матча в неделю и обзора.

В Швеции TV4 Sport показывает один или два матча в неделю как правило в 3 часа ночи каждую субботу.

Betfair и Bet365 транслирует матчи на большинстве территорий за пределами Британских островов.

В России телеканал Eurosport 1 владел правами на показ с сезона 2016/17 по сезон 2017/18. Канал транслировал примерно 2-3 матча за выходные либо на Eurosport 1, либо на Eurosport 2. С сезона 2017/2018 трансляции ведёт телеканал «Футбол».

Предыдущие сезоны

Чемпионы, финалисты и победители плей-офф

Результаты плей-офф

Выбывшие клубы (из Чемпионшипа в Лигу 1)

Выбывшие клубы (из Премьер-лиги в Чемпионшип)

Вышедшие клубы (из Лиги 1 в Чемпионшип)

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
Футбольные лиги в Англии
1
Англия